Shangri-La – fikcyjna kraina opisana przez Jamesa Hiltona w powieści „Zaginiony horyzont” wydanej w 1933.
 Shangri-La Hotel – hotel w Dubaju
 Shangri-La – miasto w Chinach
 USS Shangri-La (CV-38) – lotniskowiec amerykański z okresu II wojny światowej.

Muzyka 
 Shangri-La – album muzyczny nagrany w 2004 przez Marka Knopflera.
 The Wraith: Shangri-La – album muzyczny nagrany w 2002 przez zespół Insane Clown Posse
 Shangri-La Dee Da – album muzyczny nagrany w 2001 przez zespół Stone Temple Pilots
 This is Shangri-La – utwór muzyczny z płyty Apple (1990) zespołu Mother Love Bone
 Shangri-La – utwór muzyczny z płyty A New World Record (1976) zespołu Electric Light Orchestra
 Shangri-La – utwór muzyczny z płyty Arthur or the decline of the British Empire (1969) zespołu The Kinks
 Shangri-La – utwór muzyczny z albumu The Blue God (2008) wokalistki Martiny Topley Bird
 Shangri-La - utwór muzyczny z płyty Takarabako -TREASURE BOX- wokalistki angela.
 Shangri-La - nazwa drugiego albumu muzycznego Jake’a Bugga, pochodząca od nazwy studia nagrań, w którym ten powstał

Inne 
 Shangri-La Entertainment – amerykańska wytwórnia filmowa

Zobacz też 
 Saiyuki – manga